Аминофф — фамилия. Известные носители:

 Аминофф, Грегори (1883—1947) — шведский художник и профессор минералогии.
 Аминофф, Густав Фёдорович (1771—1836) — шведский военный и российский государственный деятель, губернатор Саволакского и Карельского лена.
 Аминофф, Иван Тённес Эдвард (1868—1928) — шведский писатель, один из основоположников шведского детектива.
 Аминофф, Ивар (1843—1926) — финский архитектор.
 Аминофф, Ивар (1868—1931) — финский военный, министр обороны Финляндии в 1924 году.
 
 Аминофф, Юхан Фредрик (1756—1842) — граф, шведский военный и политик, сыгравший видную роль в истории Финляндии.

См. также 
 Аминов
 Аминофф — шведско-финский дворянский род